Эверсон Родригес Ратиньо (; 8 июня 1971, Колораду (Парана), Бразилия) — бразильский футболист, футбольный тренер.

Карьера 
Ратиньо начал свою профессинальную карьеру в бразильском клубе «Атлетико Паранаэнсе» в 1991 году, затем в 1992 году переходит в швейцарский «Санкт-Галлен», далее в «Арау», где остается на 3 года.

К началу сезону 1996/97 Ратиньо переходит в немецкий «Кайзерслаутерн», в клуб, который недавно вылетел во Вторую Бундеслиги. Ратиньо становиться основным игроком клуба и вместе с клубом добиваются скорейшего возвращения в высший дивизион. В сезоне 1997/98 закрепляется в основном составе, и в то же время с помощью своей команды добивается сенсационного успеха становясь чемпионом Германии. В «Кайзерслаутерне» Ратиньо будет играть до 2003 года.

В 2003 году Ратиньо переходит в китайский «Гуанчжоу Фули». В следующим году пробует свои силы в Казахстане за столичный «Женис». После неудачных выступлении команды и задержек зарплат, вместе с главным тренером Клаусом Штерком покидают команду. Футбольную карьеру Ратиньо завершает в швейцарском «Люцерне».

Прочее 
В июне 2012 года открывает бразильский ресторан в Кайзерслаутерне.

Достижения 
 Чемпион Германии: 1998
 Чемпион Второй Бундеслиги: 1997

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fussballdaten.de
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Люцерн»
Игроки ФК «Санкт-Галлен»